Такмичење у бацању кладива у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 одбранила је Анита Влодарчик из Пољске. То је била њена четврта узастопна медаља.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарке из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2018. године до почетка првенства (6. август 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Квалификациона норма је била 70,00 метара. Њу је пребацило 6 такмичарки (КВ), док је 6 такмичарки изборило финале на основу постигнутог резултата (кв).,
Почетак такмичења: група А у 10:00, група Б у 11:30.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 12. август 2018. године у 19:30.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном